Villa Rosa ima više značenja:
 Villa Rosa, Catanzaro
 Villa Rosa, Teramo